Plesch ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Plesch (Gemeinde Sankt Anna am Aigen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Plesch (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ort und Gegend beim Pleschberg, Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Plesch (Gemeinde Geistthal-Södingberg), Ort und Gegend beim Pleschberg, Gemeinde Geistthal-Södingberg, Bezirk Voitsverg, Steiermark
 Plesch (Gemeinde Heimschuh), Ortsteil von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Plesch ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Plesch (1905–1985), deutscher Polizist, Jurist und SS-Führer
 János Plesch (1878–1957), ungarischer Pathologe und Physiologe
 Tine Plesch (1959–2004), deutsche Musikjournalistin und Autorin